En français, Tragus est un nom pouvant avoir plusieurs sens.

Biologie 
 Tragus, genre végétal du groupe principal de la sous-famille des Chloridoideae dans la famille des Poacées.
 tragus, saillie du pavillon de l'oreille dont le sommet est tourné vers l'arrière et qui protège l'orifice du conduit auditif externe.

Divers 
 Tragus, surnom de Jérôme Bock (1498-1554), un botaniste.
 Tragus, piercing dans le cartilage antérieur de l'oreille.